Wissenschaftlicher Atheismus kann sich beziehen auf:

 Marxistisch-leninistischer Atheismus, eine ehemals im Ostblock verbreitete kommunistische Doktrin und philosophische Wissenschaft
 Neuer Atheismus, eine atheistische Bewegung des 21. Jahrhunderts
 Beziehungen zwischen Religion und Wissenschaft, siehe unter Naturwissenschaft und Religion (allgemeinere Diskussion)